Combat de la forêt de Serma (2017)
 Combat de la forêt de Serma (2019)